Hugo Rivas (26 de agosto de 1974) es un guitarrista y compositor de tango argentino.  Es hijo del guitarrista Osvaldo Fernandez, quien junto con su hermano Nestor Fernandez integrara el conjunto del guitarrista Adolfo Berón.  Estudió con Aníbal Arias y Bartolomé Palermo.    

A los 11 años debutó en Canal 9 en el programa Sábados de la Bondad.  
En 1993 grabó un disco en homenaje a Roberto Grela titulado Grelísimo junto a Carlos Peralta y Ernesto Villavicencio. Ese mismo año grabó otros dos discos acompañando a Argentino Ledesma.  
En 2006 realizó presentaciones en el Centro Cultural Torquato Tasso junto a Néstor Marconi, Julio Pane, Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Raúl Garello, Juanjo Domínguez y Luis Salinas.      
Con Leopoldo Federico grabó el disco "Sentido único" que ganó un premio Gardel y fue nominado para el Grammy Latino.  
En 2010 en el Centro Cultural Torquato Tasso actuó reemplazando a Ubaldo De Lío en un homenaje a Horacio Salgán, junto a Federico, Peresini, Juan Pablo Navarro y Salgán.  
Ese mismo año tocó como guitarrista invitado en el homenaje a Leopoldo Federico por los 50 años con el tango en el Teatro Colón.  
En 2013 publica su disco "Hugo Rivas" con artistas invitados: Pablo Agri, Leopoldo Federico, Luis Salinas, Julio Pane, Raúl Garello y Ernesto Baffa. El disco fue ternado para los premios Gardel.

Guitarrista ampliamente reconocido, en su trayectoria Hugo Rivas realizó grabaciones y presentaciones con
Argentino Ledesma,
Rubén Juárez,
Ángel Díaz,
Jorge Vidal,
Tito Reyes,
Hugo Marcel,
Virginia Luque,
Néstor Marconi,
Julio Pane,
Leopoldo Federico,
Dino Saluzzi,
Raúl Garello,
Juanjo Domínguez,
Luis Salinas,
Juan Pablo Navarro,
Pablo Agri,
Julio Pane,
Raúl Garello y
Ernesto Baffa.

Actualmente integra el conjunto Hugo Rivas Cuarteto junto con Felipe Traine (guitarrón), Manuel Gómez (contrabajo) y Lucas Canel (percusión).

Premios 
Con Leopoldo Federico grabó el disco "Sentido único" que fue galardonado con el Premio Gardel en 2010 en la categoría "Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental".

Discografía 
"Tango en el Tasso Colección" (2007)
"Sentido Único" con Leopoldo Federico (2009)
"A Dos Guitarras" con Rudi Flores (2009)
"Hugo Rivas y su conjunto de cuerdas" (2010)
"X-Motivo" (2012)
"Hugo Rivas" (2013)
"Leopoldísimo" (2017)
"Abriendo Caminos" (2019)
"Tuya y Mía: Tango en Guitarras" con Julio Cobelli (2020)

Referencias

Enlaces externos 

Porteños
Compositores de tango de Argentina
Guitarristas de tango de Argentina